

Geografia 
 Herda – distretto di Werra-Suhl-Tal in Turingia

Persone 
 Dušan Herda – ex calciatore cecoslovacco, dal 1993 slovacco
 Jozef Herda – lottatore cecoslovacco, specializzato nella lotta greco-romana